Strada statale 22 – strada statale polacca
 Strada statale 22 di Val Macra